Danilo je lahko:
 Danilo, moško osebno ime

Geografsko ime 
 Danilo Biranj (Hrvaška)
 Danilo Kraljice (Hrvaška)
 Danilo Đokić (Bosna in Hercegovina)
 Danilo, Šibenik (Hrvaška)